La palabra "gente" puede referirse a:
 Un grupo de personas.
 La revista argentina Gente y la actualidad.
 La revista peruana Gente.
 El programa de Televisión española Gente.
 Gente Asesores Publicitarios.
 Gente, álbum del compositor italiano Zacar, publicado en 1981.